Diskografija Magazina obuhvaća sedamnaest studijskih albuma i osam kompilacija.

Studijski albumi

Kompilacijski albumi

Singlice

Izvori 

Magazin